In 1968 werd de 29ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Tweede Groep A.  De competitie werd gespeeld van 7 april tot 23 november. OeralMasj Sverdlovsk werd kampioen.

Eerste fase

Subgroep I
Kolos Poltava wijzigde de naam in SelStroj Poltava.

Subgroep 2
Spartak Rjazan wijzigde de naam in Zvezda Rjazan.

Subgroep 3

Subgroep 4
Torpedo Tomsk wijzigde de naam in TomLes Tomsk, Angara Irkoetsk in Aeroflot Irkoetsk en Lokomotiv Krasnojarsk in Rassvet Krasnojarsk.

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Tweede fase

Plaats 1-4

Degradatietoernooi Oekraïne

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Degradatie play-off
Kazachstan

Wit-Rusland

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1968

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1967/68